|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Tippmix Budapest Grand Prix) van 2005 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2005 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Janković was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Anna Smashnova uit Israël, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Colombiaanse Catalina Castaño in twee sets. Smashnova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Petra Mandula en Barbara Schett hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Émilie Loit en Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Marta Marrero in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Française Loit had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik acht.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Boedapest 2005
Boedapest